

Geografia

Germania 
 Laufenburg – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Laufenburg – città nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)

Storia 
 Asburgo-Laufenburg – casato nobiliare, ramo degli Asburgo